Воблер (реклама) — рекламний засіб.

 Воблер — штучна рибальська принада.